Johann von Schönfeldt ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph von Schönfeldt (1701–1762), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Beamter, Kreishauptmann, Assessor und Rittergutsbesitzer
 Johann Erich von Schönfeldt (1659–1724), deutscher Rittergutsbesitzer, Lehn- und Gerichtsherr sowie Kirchen- und Schulpatron

Siehe auch:

 Johann von Schönfeld